Nordmark steht für:

 Nordmark, historisches Territorium, aus dem die Mark Brandenburg hervorging
 Nordmark (Gemeinde Filipstad), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Filipstad (Gemeinde)
 Arbeitserziehungslager Nordmark bei Kiel
 Nordmark (Pharmaunternehmen), ein Arzneimittelhersteller aus Uetersen
 Gauliga Nordmark, eine historische Spielklasse im deutschen Fußball
 Von 1939 bis 1945 der Name des Trossschiffes Westerwald der deutschen Kriegsmarine
 Unternehmen „Nordmark“, der Deckname für ein Unternehmen der deutschen Kriegsmarine im Februar 1940

Nordmark ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Nordmark (* 1988), schwedischer Fußballspieler
 Eva Nordmark (* 1971), schwedische Politikerin und Gewerkschafterin
 Zacharias Nordmark (1751–1828), schwedischer Physiker und Astronom